Helmbach ist ein geographischer Name und Namensbestandteil.

Orte:
 Forsthaus Helmbach, Forsthaus auf der Gemarkung von Helmbach (Elmstein), Landkreis Bad Dürkheim, Rheinland-Pfalz
 Helmbach (Elmstein), Weiler der Ortsgemeinde Elmstein, Landkreis Bad Dürkheim, Rheinland-Pfalz
 Sägewerk Helmbach, Siedlungsplatz in einer Waldexklave der Ortsgemeinde Kirrweiler, Landkreis Südliche Weinstraße, Rheinland-Pfalz
 Waldsiedlung Helmbach, zwei Siedlungsplätze in einer Waldexklave der Ortsgemeinde Venningen, Landkreis Südliche Weinstraße, Rheinland-Pfalz

Gewässer:
 Helmbach (Alsterbach) mit Unterlaufname Alster Bach, rechter Nebenstrang-Oberlauf des Alsterbachs (zur Werse) bis vor Albersloh, Stadt Sendenhorst, Kreis Warendorf, Nordrhein-Westfalen
 Helmbach (Chodenangelbach), tschechisch Lomnička, linker Zufluss des Chodenangelbachs entlang der bayerisch-tschechischen Grenze beim Hinterhelmhof, Markt Neukirchen beim Heiligen Blut, Landkreis Cham
 Helmbach (Speyerbach), rechter Zufluss des Speyerbachs bei Helmbach, Ortsgemeinde Elmstein, Landkreis Bad Dürkheim, Rheinland-Pfalz
 Helmbachweiher, Stausee im Pfälzerwald im untersten Lauf des Kohlbachs beim Sägewerk Helmbach, Waldexklave der Ortsgemeinde Kirrweiler, Landkreis Südliche Weinstraße, Rheinland-Pfalz

Siehe auch:
 Hellbach
 Hembach